Die Città di Forlì I 2022 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Januar 2022 in Forlì stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 2. und 3. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 176 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 189 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 169 kB)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in Forlì